Miejscowości w USA
 Oakley – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Contra Costa
 Oakley – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Cassia
 Oakley – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Thomas
 Oakley – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Saginaw
 Oakley – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Summit
 Oakley – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Lincoln
 Gminy w USA
 Oakley (ang. Oakley Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Macon
 Oakley (ang. Oakley Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Logan

 Przedsiębiorstwo
 Oakley – amerykańskie przedsiębiorstwo z siedzibą w Lake Forest, w Kalifornii,
 W Wielkiej Brytanii
 Oakley – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire (Anglia)
 Oakley – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Oakley – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Oakley – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Oakley – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Oakley – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)

 Informatyka
 Oakley (ang. Oakley Key Determination Protocol) – protokół określania kluczy